ТВГ — многозначная аббревиатура:
 ТВГ — теплофикационный водогрейный котёл
 ТВГ — твердотельный волновой гироскоп
 ТВГ — тележка внутрикорпусная грузовая
 ТВГ — температура выходящих газов
 твг (т/г) — тонн в год
 ТВГ — точка входа в глиссаду
 ТВГ — тяжёлый вакуумный газойль

См. также 
 ТВГС — тепло-, водо- и газоснабжение
  — аббревиатура латиницей